Guerau VI de Cabrera (s. XIII - 1278), fou el dissetè vescomte de Cabrera.

Orígens familiars 
Fill de Guerau V de Cabrera i Ramona de Montcada, tenia un germà, Ramon de Cabrera, i una germana, Margarida de Cabrera.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Sança de Santa Eugènia de Berga, senyora de Torroella de Montgrí, filla de Bernat de Santa Eugènia de Berga. Del matrimoni sols es va concebre una filla, Marquesa de Cabrera, qui heretaria el vescomtat. A la mort de Guerau VI el 1278, la tutela de Marquesa va passar al seu oncle, Ramon de Cabrera, durant 4 anys.

Fets destacats 
Guerau VI va participar en les lluites nobiliàries de les darreries del regnat de Jaume I el Conqueridor. El 1257 estava renyit amb el rei, i el 1259 era un dels valedors d'Àlvar d'Urgell i el vescomte de Cardona en la seva lluita contra el sobirà. El 1269 va permutar Torroella pel castell de Vilademuls amb els Rocabertí.

Defunció 
En el seu apropament vers el bisbat de Girona, Guerau VI expressà el seu desig de ser sepultat al Convent de Sant Domènec. Per a tal fi, hi estipulà una deixa pro sepultura de 50 sous.

Referències 

Vescomtes de Cabrera
Polítics catalans històrics